Nom
 Aten, nom anglophone du dieu égyptien Aton.
 Nommé d'après le dieu précédent, (2062) Aten, nom international de (2062) Aton, un astéroïde géocroiseur.
 Nommés d'après l'astéroïde précédent, les astéroïdes Aton, en anglais Aten, un groupe d'astéroïdes du système solaire nommé d'après (2062) Aten.

Sigle
 ATEN, Atelier technique des espaces naturels, groupement d'intérêt public créé en 1997 à l'initiative du ministère français chargé de l'environnement.

Géographie
 Athènes, nom de la capitale grecque dans les pays scandinaves.

Nucléaire
 Association technique pour la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire (ATEN), remplacée  en 1973 par la Société française d'énergie nucléaire